Доминион Цейлон принимал участие в Летних Олимпийских играх 1948 года в Лондоне (Великобритания) в первый раз за свою историю, и завоевал одну серебряную медаль. Это первая олимпийская медаль сборной Цейлона.

Серебро 
 Лёгкая атлетика, мужчины, 400 метров с барьерами — Дункан Уайт.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1948 года
1940-е годы на Шри-Ланке